Världsmästerskapet i bandy för herrar 2011 var det 31:a världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades mellan den 23 och 30 januari 2011  i Kazan i Ryssland.

Turneringen kom att bli historisk i flera avseenden. För första gången någonsin vann Finland grundserien, för första gången förlorade Ryssland en VM-match på hemmaplan mot Finland och för första gången möttes Sverige och Ryssland i en semifinal.

Kvalificerade nationer 
Asien
 

Europa
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordamerika

A-gruppen

Gruppspel

Tabell

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-gruppen

Gruppspel

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om andraplats

Match om fjärdeplats

Slutställning

Poängligan + Skytteligan

Poängligan
 1. Khvalko E.  - 21 9 12 
 2. Chernetsky S.  - 19 13 6 
 3. Opytov E.  - 15 13 2 
 4. Kozlov A.  - 13 11 2 
 5. Ellement B.  - 7 5 2 

Skytteligan
1. Opytov E.  – 13
2. Kozlov A.  – 9
3-4. Khvalko E.  – 8
3-4  Chernetsky S.  – 8
5. Ellement B.  – 5

(2011-01-26)

Kvalspel

Referenser 
 Turneringens webbplats
 Bandy-VM i Sverige även 2010? svenskafans.com 24 januari 2009

Fotnoter 

2011 i Ryssland
Internationella bandytävlingar i Ryssland
Bandysäsongen 2010/2011
Bandy
2011
Sport i Kazan